Истајотла има више значења:

 Истајотла (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Истајотла (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику